Сезон 2015/16 Первой Лиги по футболу («Sky Bet Первая Лига» — по имени спонсора) — 12-й сезон Первой футбольной лиги под её нынешним названием и 23-й сезон в этом формате. Сезон начался 8 августа 2015 года и завершился 8 мая 2016.

Изменения по сравнению с прошлым сезоном

Изменения в составе Лиги 
Изменения по сравнению с сезоном 2014/15 коснулись следующих команд:

В Первую Лигу 
Повышение из Второй Лиги
 Бертон Альбион
 Шрусбери Таун
 Бери
 Саутенд Юнайтед

Выбыли из Чемпионшипа
 Миллуолл
 Уиган Атлетик
 Блэкпул

Из Первой Лиги 
Выбывание во Вторую Лигу
 Ноттс Каунти
 Кроли Таун
 Лейтон Ориент
 Йовил Таун

Повышение в Чемпионшип
 Бристоль Сити
 Милтон Кинс Донс
 Престон Норт Энд

Обзор команд

Стадионы и вместимость

Таблица лиги 

Данные приведены на 1 июля 2016 года. Правила для классификации: 1) очки; 2) разница мячей; 3) количество забитых мячей. Обозначения: (С) — чемпион; (О) — плей-офф победитель; (P) — повышение; (R) — понижена.

Плей-офф

Результаты

Лучшие бомбардиры

Ежемесячные награды

Примечания 

2015
Футбол в Англии в сезоне 2015/2016
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016